«Wake Up» — мініальбом та пісня американського гурту Suicide Silence, що вийшов 29 грудня 2009 року. Пісня була випущена як перший сингл з їхнього другого альбому No Time To Bleed, записана з Century Media Records. Текст пісні написаний Мітчем Лакером.

Відеокліп 
Відео було відзняте 27 липня 2009 року. Воно показує молоду жінку, яку криком намагається розбудити Мітч Лакер, але йому це ніяк не вдається. Коли завершується відео, жінка прокидається. У відео був використаний ефект дисперсії світла. Усі кольори замінювались на різнокольорову веселку.

Склад 
 Mitch Lucker — вокал
 Mark Heylmun — гітара
 Daniel Kenny — бас-гітара
 Christopher Garza — ритм-гітара
 Alex Lopez — барабани

Примітки

Посилання 
Текст пісні 
відеокліп

Сингли 2009
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Пісні Suicide Silence
Англомовні пісні
Рок-пісні
Грудень 2009